Peleliu peut désigner :
 Peleliu, un État des Palaos ;
 Peleliu, une île des Palaos ;
 Peleliu, un roman de Jean Rolin ;
 la bataille de Peleliu, une bataille des campagnes du Pacifique.